Kappers ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelius Ubbo Ariëns Kappers (1877–1946), niederländischer Neurologe
 Gerhard Kappers († 1750), münsterischer Porträtmaler
 J. Ariëns Kappers, niederländischer Neurologe
 Marnix Kappers (1943–2016), niederländischer Schauspieler